Die DHL Singapore Women’s Open 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Singapur. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 10. bis 16. April 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Singapur